Hofen ist

ein Ortsname:
 Hofen (Aalen), Stadtbezirk von Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hofen (Asbach), Ortsteil von Asbach, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Hofen (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Hofen (Biberach), Stadtteil von Biberach an der Riß, Kreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hofen (Blaichach), Ortsteil der Gemeinde Blaichach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hofen (Bönnigheim), Stadtteil von Bönnigheim, Kreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Hofen (Dischingen), Ortsteil der Gemeinde Dischingen, Kreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Hofen (Friedrichshafen), Stadtteil von Friedrichshafen am Bodensee, Baden-Württemberg (hier auch das ehemalige Kloster Hofen)
 Hofen (Hennef), Stadtteil von Hennef, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hofen (Konzell), Ortsteil der Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hofen (Lauben), Ortsteil der Gemeinde Lauben, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hofen (Mühlhausen), Ortsteil der Gemeinde Mühlhausen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Hofen (Peiting), Ortsteil des Marktes Peiting, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Hofen (Runkel), Stadtteil von Runkel, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Hofen (Sonthofen), Ortsteil der Stadt Sonthofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hofen (Spaichingen), Stadtteil von Spaichingen, Kreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Hofen (Steinen), Dorf der Gemarkung Schlächtenhaus, zu Gemeinde Steinen, Kreis Lörrach, Baden-Württemberg, gehörig
 Hofen (Stötten am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hofen (Stuttgart), Stadtteil von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Hofen (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hofen (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hofen SH, ehemalige politische Gemeinde im Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Hofen TG, ehemalige Ortsgemeinde im Kanton Thurgau, Schweiz
 Hofen, deutscher Name der Gemeinde Hoffen im Unterelsass in Frankreich

ein Familienname:
 Maria Hofen (eigentlich Hoffmann), deutsche Schauspielerin

Name für Gebäude / Bauten:
 Ruine Hofen, Burgruine in der Gemeinde Grabenstetten, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Burg Hofen, Burgruine im Stadtteil Hofen, Stadtbezirk Mühlhausen, Stuttgart, Baden-Württemberg
 Schloss Hofen, Schloss in Lochau, Bundesland Vorarlberg, Österreich

Siehe auch:
 -hofen (die Ortsnamensendung)
 Höfen
 Hofe, historische Bezeichnung für Stadtteile im westfälischen Raum
 Hoven